Thorkild Hansen kan henvise til flere personer:

 Thorkild Hansen – dansk forfatter (1927-1989).
 Thorkild Hansen (atlet) – dansk atlet, danmarksmester i spydkast og skiløber, født 1922.